AGS, Automobiles Gonfaronnaises Sportives,  Formula-1-es csapat
 AGS, Alternating Gradient Synchrotron, a BNL egyik gyorsítója
 Advanced Gun System, a BAE Systems Land & Armaments 155 mm-es haditengerészeti ágyúja